'McCarter est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), joueur américain de baseball
 (1888-1941), joueur australien de football australien
 (1931-2002), joueur américain de football américain
 (1907-1995), mathématicien britannique
 (né en 1962), ambassadeur et diplomate américain
 (1917-1956), parachutiste et officier américain
 (née en 1979), boxeuse professionnelle américaine
 (1860-1938), enseignante et nouvelliste américaine
 (1859-1941), procureur général américain dans le New Jersey
 (1867-1955), procureur général américain dans le New Jersey
 (né en 1946), joueur américain de baseball

Voir aussi
(14463) McCarter, astéroïde de la ceinture principale
Tyson McCarter Place, lieu historique protégé américain dans le Tennessee
, firme d'avocats dans le New Jersey
, salle de spectacle de l'Université Princeton, New Jersey

Homonymie de patronyme